Sandy puede referirse a:

Personajes 
 Sandy (1983-), cantante brasileña, que junto a su hermano Durval de Lima Júnior, formaban el dúo:
 Sandy & Junior, ex-dúo musical brasileño.
 Sandy (1937-2005), seudónimo del humorista boliviano Alejandro Angahano.
 Sandy (1976-), seudónimo de la actriz porno húngara Zsanett Égerházi.
 Sandy Casar, ciclista francés.
 Sandy Chambers, cantante italiana.
 Sandy Denny (1978-), cantante y compositora británica.

Toponimia

Reino Unido 
 Sandy Bay, bahía situada en la costa este de Gibraltar.
 Sandy, Bedfordshire, Inglaterra.
 Sandy (Islas Pitcairn), una de las islas que compone el territorio británico de ultramar Islas Pitcairn.
 Sandy Ground, ciudad de dependencia británica de Anguila.

Estados Unidos 
 Sandy, Oregón.
 Sandy, Utah.

Miscelánea 
 Sandy, nombre popular dado en el norte de España a la cerveza con refresco de limón.
 Sandy, personaje de la serie animada de Nickelodeon Bob Esponja.
 Sandy, huracán de categoría 1 que azotó el Caribe y la costa este de América del Norte en octubre de 2012.
 Isla Sandy, isla fantasma, supuestamente ubicada en las aguas territoriales francesas, entre Australia y Nueva Caledonia.
 Sandy novela de Alice Hegan Rice.